— аркадная игра, разработанная и опубликованная в 1982 году в Японии компанией Namco для автомата Namco Galaga. Позже она была опубликована за пределами Японии компанией Atari. Поскольку игра была популярной и основанной на простом принципе, она также была выпущена на большом числе домашних игровых приставок.

Игровой процесс 

Цель Dig Dug — уничтожить живущих под землёй монстров, раздувая их, пока они не лопнут, или сбрасывая на них камни. В игре есть два вида врагов: Pookas, круглые красные монстры (созданные на основе помидоров), которые носят желтые очки, и Fygars, зеленые драконы, которые могут выдыхать пламя. Персонаж игрока Dig Dug, одет в белое и синее, и может рыть туннели в земле. Dig Dug погибает, если он сталкивается с Pooka или Fygar, сгорает в огне Fygar, или если на него падает камень.

Частично надутый монстр постепенно сдувается и восстанавливает нормальный облик через несколько секунд. В течение этого времени игрок может безопасно пройти через него. Монстры обычно ползают по туннелям, но могут превращаться в призрачные глаза, медленно ползущие сквозь землю. Последний враг на уровне будет пытаться сбежать через верхний левый угол экрана.

После того как игрок сбросит два камня, фрукты, овощи и другие бонусные предметы (например, корабль-флагман из Galaxian) появляются в центре игрового поля, и могут быть собраны игроком для получения дополнительных очков. Через некоторое время они исчезают. Бонусные предметы появляются, даже если упавшие камни не убьют врагов.

Номер уровня показывается цветами в верхней правой части экрана. Переход на новый уровень показывается в правом нижнем углу экрана. В последующих уровнях на экране появляется больше монстров, и они начинают двигаться быстрее. Уровень завершается, когда последний монстр уничтожен или обращён в бегство.

В версии для игровых автоматов игра заканчивается на уровне 256 (уровень 0), так как на нём игрок неминуемо умирает.

Оценки и мнения

Примечания

Ссылки 

 Dig Dug для мобильных телефонов NamcoGames.com
 Dig Dug: советы и история 
 
 Xbox.com | Dig Dug — Xbox Live Arcade
 Видеопрохождение версии для C64 на сайте archive.org
 Dig Dug для PC в магазине Intel AppUp

Компьютерные игры 1982 года
Игры для мобильных телефонов
Игры для 8-битного семейства Atari
Игры для аркадных автоматов
Игры для Atari 2600
Игры для Atari 5200
Игры для Atari 7800
Игры для ColecoVision
Игры для Commodore 64
Игры для Famicom Disk System
Игры для Game Boy
Игры для iOS
Игры для Game Boy Advance
Игры для Intellivision
Игры для NEC PC-6001
Игры для NEC PC-8001
Игры для NES
Игры для MSX
Игры для Sharp MZ
Игры для Sharp X1
Игры для Virtual Console
Игры для Xbox 360 Live Arcade
Компьютерные игры, разработанные в Японии
Компьютерные игры с двухмерной графикой
Лабиринтные игры
Компьютерные игры, разработанные Namco
Компьютерные игры, изданные Namco
Компьютерные игры, изданные Atari, Inc.